Le parc national de Glacier peut désigner :
 le parc national de Glacier, au Montana, aux États-Unis ;
 le parc national des Glaciers, en Colombie-Britannique, au Canada.
 le parc national des Glaciers de Santiago, au Chili.

Voir aussi
 le parc national de Glacier Bay, en Alaska, aux États-Unis ;
 le parc national Los Glaciares, en Argentine.

Homonymie de toponyme